Лотарь Удо — личное имя.
 Лотарь Удо I фон Штаде (после 23 июня 994—1057) — граф Штаде (под именем Лотарь Удо II) с 1036 года, маркграф Северной марки с 1056 года.
 Лотарь Удо II фон Штаде (1020/1030—1082) — граф Штаде и маркграф Северной марки с 1057 года из династии Удоненов. 
 Лотарь Удо III фон Штаде (ум. 1106) — граф Штаде (под именем Лотарь Удо IV) и маркграф Северной марки с 1087 года из династии Удоненов.
 Лотарь Удо IV фон Штаде (ум. 1130) — маркграф Северной марки с 1128 года из династии Удоненов.